Армянокатолики России — верующие Армянской католической церкви, одной из Восточнокатолических церквей, сохраняющей богослужебный обряд Армянской церкви (армянский обряд) и пребывающей в вероучительном, сакраментальном и административном единстве со Святым Престолом. 

К «армянокатоликам» в XIX веке также причисляли грузин, исповедующих католицизм, чьё правовое существование не признавалось во времена Российской империи. Впрочем  фамильный состав католиков грузин позволяет предполагать что среди их предков в большинстве своем были огрузинившиеся армяне

История 
Крупные армянокатолические общины появились в Российской империи в результате завоевания Крыма в русско-турецкой войне 1768—1774 годов, а также аннексии части Польши по итогам её третьего раздела (1795  год). Значительные группы армяно-католиков на Северном Кавказе (в городах Моздок и Кизляр) появились в результате переселения беженцев из Турции и Персии в период между 1720-ми и 1760-ми. С 1809 года армянокатолики были подчинены российским католическим иерархам латинского обряда.

В 1909 году была создана Апостольская администратура для католиков армянского обряда, которая к 1917 году насчитывала 47 священников, 45 храмов, 15 часовен и 66 618 верующих. Последний апостольский администратор о. Карапет Дилургян был арестован в июне 1936 года, приговорен (в возрасте 75 лет) к трем годам ссылки в Кировском крае, после возвращения оттуда уже не мог продолжать официальное служение. Многие другие священники также были арестованы, часть из них погибла в советских лагерях. Когда в 1940 году под советской властью оказалась армянокатолическая митрополия во Львове, примерно половина её прихожан (около 2500 человек) была сослана в Сибирь. Последний апостольский администратор армянокатоликов Львова, заменивший умершего в 1938 году архиепископа-митрополита Юзефа Теодоровича, — о. Дионисий Каетанович — был арестован в 1945 году и умер в лагере в 1954 году.

В настоящее время 

С 1991 года армянокатолики Восточной Европы (в том числе и России) подчинены ординарию Ординариата Восточной Европы, имеющему резиденцию в г. Гюмри (с 2005 года — архиепископ Нехан Каракегеян. С 24 июня 2011 года должность ординария исполняет архиепископ Рафаэль Минасян).

Организованная армянокатолическая община имеется в Москве, где существует с 2000 года. Сначала армяно-католики собирались в церкви св. Людовика под руководством монахини-армянки с. Нунэ Погосян, с отъездом которой встречи прекратились; с 10 марта 2002 года в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии  действует армянский приход. Группы армянокатоликов, не имеющих постоянного окормления в своем обряде, проживают также в Пскове, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Краснодарском крае, Сочи и других городах России.

Другое 
Армянокатолики отличаются от остальных армян своей религиозной принадлежностью к католицизму. В просторечии армянокатоликов называют «франками».

Примечания

Литература 
 Густерин П. Католическое духовенство по законодательству Российской империи. — Саарбрюккен, 2014. — 80 с. — ISBN 978-3-659-63693-6

Ссылки 
 Армянская Католическая Церковь в России
 Lusavorich.ru - армяно-католики России
 Из истории армяно-католиков на Северном Кавказе
 А. Симаворян, Армянская католическая община России

Католицизм в России
Армянская католическая церковь